Massa Media AB är ett fristående och oberoende bolag för TV- och radioprogramproduktion, med främst Sveriges Radio och Sveriges Television som kunder. Massa Media AB grundades 2006 av Li Skarin som äger bolaget. Massa Medias arbetar med radioproduktion, TV-produktion, rörlig bild, utbildningar och kommunikation. Produktionsbolaget har sitt huvudkontor i Piteå och filial på Kungsholmen, Stockholm.

Massa Medias TV-program 
 Två på resa, SVT2
 Hästkrafter, SVT1
 Packat & Klart

Massa Medias radioprogram  

 Musikguiden i P3
 P4 Dans 
 Hallå P3 med Gina Dirawi 
 P3 Dokumentär 
 Guldklavengalan i Malung 
 Stjärnklart i Sapmi 
 DJ Clabbe i P4 
 Min stora amerikanska visbok 
 Min stora svenska visbok 
 På Spaning efter Europa P1  
 Meny med Alexandra Zazzi, P1
 Blind Date, P3
 P4 Retro med Clabbe, P4
 P3 Planet 
 Mitt P3 
 P3 Festival
 P4 Res med Magdalena Forsberg

Exempel på andra produktioner av Massa Media 
 P3 Tro
 Om Oss i P1 med Kattis Ahlström
 P3 Sommarbubbel med Markoolio
 Sommartoppen med Ayesha och Mogge

Referenser

Svenska medieföretag
Företag bildade 2006